Osoby o tym nazwisku:
 Jan Zołoteńki – polski urzędnik i sędzia
 Józef Zołoteńki – polski sędzia, prokurator, wojskowy